Göldli  ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Göldli (* um 1466; † 1536), Schweizer Militär und Politiker.
 Kaspar Göldli (1468–1542), Schweizer Militärführer